Northern League 1898–99 var den tiende sæson af den engelske fodboldliga Northern League. Ligaen havde deltagelse af 19 hold i to divisioner: Division 1 med ni hold og Division 2 med ti hold. Division 1 blev vundet af Bishop Auckland FC, som dermed vandt ligaen for første gang.

Siden sidste sæson var Division 2 blevet udvidet fra 7 til 10 hold.

Resultater

Division 1

Division 2 

Division 2 blev spillet for anden gang, og divisionen havde deltagelse af ti hold, hvoraf seks var nye ligaen. Stockton St. John's FC kom fra Teesside League, og blev først optaget kort inden sæsonstart, da Leadgate Exiles FC trak sig fra ligaen. West Hartlepool FC var en helt ny klub, der opstod efter at West Hartlepool NER lukkede. Det er uklart om og hvor Scarborough FC, Stockton Vulcan FC, Thornaby FC og Thornaby Utopians FC tidligere havde spillet ligafodbold.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Football Club History Database

Noter 

Sæsoner i Northern League
Fodbold i 1898
Fodbold i 1899